Цаган-Нур (; ; pinyin: chágān hú) — озеро на півночі Китаю, в провінції Цзілінь.

Озеро відоме традиційною зимовою риболовлею, яка бере свій початок з доісторичних часів.

Озера Китаю
Цзілінь